„Agosta” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Agosta” (Q178) – okręt podwodny typu Redoutable z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Agosta” (S620) – okręt podwodny typu Agosta z lat 70. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy francuskich okrętów